Een variant kan zijn:

de vorm die afwijkt van de gewone vorm, zie onder andere:
genetische variatie
variant (munt)
variant (spel), een variant op spelregels van een spel
een andere lezing van een bepaalde tekst, zie: variant (tekst)
elke vertakking in de oplossing van schaakprobleem, zie: variant (schaken)
... of van een damprobleem, zie: variant (dammen)
een wiskundige functie van een natuurlijk getal